William Brewster puede referirse a:

 William Brewster (peregrino) (1567-1644), Peregrino y tripulante del Mayflower.
 William Brewster (ornitólogo) (1851-1919), ornitólogo.
 William K. Brewster, político demócrata y ex-congresista de EE. UU. por Oklahoma.
 Bill Brewster (DJ), un disc jockey y cantautor.